Pfeffer und Salz steht für:
 Würzset aus einem Pfefferstreuer und einem Speisesalzstreuer
 Himmel oder Hölle, ein Spiel
 grauer Bekleidungsstoff (Salz- und Pfeffer-Optik), insbesondere Fil-à-Fil (Gewebe in Leinwandbindung mit einem Sprenkeleffekt)

Siehe auch:
 Salz und Pfeffer
 Pepper and Salt
 Salt and Pepper
 Salt ’n’ Pepa